Marcão (músico) (1970) — guitarrista brasileiro

Atletas 
 Marco Aurélio de Oliveira (1972) — futebolista brasileiro que atua como volante
 Marcos Alberto Skavinski (1975) — futebolista brasileiro que atua como zagueiro ou lateral-esquerdo
 Marcos Assis Santana (1985) — futebolista brasileiro que atua como atacante
 Marcos Paulo dos Santos (1976) — handebolista brasileiro

Outros
 Marco Antônio (músico) (1966) — cantor brasileiro
 Marcão do Povo, jornalista e apresentador brasileiro

Ver também
 Marcos
 Marquinho
 Marquinhos

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes
Hipocorísticos